John Lestrange ist der Name folgender Personen:

* John Lestrange († 1269), anglonormannischer Adliger
 John Lestrange, 1. Baron Strange of Knockin (1254–1309), englischer Adliger und Militär
 John Lestrange, 2. Baron Strange of Knockin (1282–1311), englischer Adliger
 John Lestrange, 2. Baron Strange of Blackmere († 1349), englischer Adliger